Asunta bezeichnet:

 La Asunta (La Paz) – Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 La Asunta (Santa Cruz) – Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Municipio La Asunta – Landkreis im Departamento La Paz, Bolivien
 Maria Asunta – Ortschaft im Municipio San Ignacio de Velasco, Bolivien

Siehe auch:
 Assunta